Gaius Annius Flavianus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Annius Flavianus (Eques), Angehöriger des römischen Ritterstandes
 Gaius Annius Flavianus (Veteran), Veteran der Legio XXX Ulpia Victrix